

Toponymie



Notre-Dame-de-la-Compassion est le nom de la paroisse du village des Boules, municipalité de Métis-sur-Mer.

Bâtiments 
 Église Notre-Dame-de-Compassion à Paris, en France.
 Église Notre-Dame-de-la-Compassion à Rueil-Malmaison, en France.
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion à Bellentre (Savoie) en France.
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion à Gassin (Var), en France.
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion à Mieussy (Haute-Savoie), en France.
 Chapelle Notre Dame de Compassion de l'Ermitage de Longeborgne à Bramois (Valais), en Suisse

Congrégation 
 Notre-Dame de la Compassion est une congrégation religieuse dont le siège est à Marseille.
 Congrégation des religieuses de Notre-Dame de la Compassion est une congrégation catholique fondée à Toulouse.

Écoles 
  - Val-d'Oise